Рунет:
 Рунет (термин) — сленговый термин, не имеющий однозначного толкования, он же
 Рунет — часть Интернета на русском языке.
 Интернет в России — часть Интернета на территории России.
 ruNet Holdings Limited — российская, специализирующаяся на венчурных инвестициях, компания, основанная Леонидом Богуславским, инвестировавшая в 2000 году в Ozon.ru и Яндекс, а также популяризовавшая слово «рунет».

См. также 
 Языки в Интернете
 подкаст «Рунетология»
 Байнет, Татнет, Узнет, Чӑваштет — термины, созданные по аналогии

Примечания